Leutgeb ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Leutgeb (1933–1983), österreichischer Publizist und Heimatforscher
 Joseph Leutgeb (1732–1811), österreichischer Hornist
 Kaspar Leutgeb (vor 1500–1546), 60. Abt von Niederaltaich
 Leopold Leutgeb (1891–1948), österreichischer Geistlicher und Politiker (CSP)
 Martin Leutgeb (* 1966), österreichischer Schauspieler 
 Max Leutgeb (1901–1975), Stadtpfarrer von Freyung, siehe Liste der Ehrenbürger von Freyung
 Rupert Leutgeb (* 1960), österreichischer Journalist, Buchautor und Medienberater
 Daniel Leutgeb (* 2001), österreichischer Judoka

Siehe auch:
 Leitgeb